Єрмаков Євген Сергійович (1994—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Єрмаков Євген Федорович (1868—1914) — київський архітектор;
 Єрмаков Євген Петрович — український підприємець, співвласник АТБ-Маркет.